My Fair Lady – musical del 1956 di Alan Jay Lerner con musiche di Frederic Loewe, adattato dall'opera Pigmalione di George Bernard Shaw
 My Fair Lady – film del 1964 diretto da George Cukor, sempre ispirato all'opera di Shaw
 My Fair Lady – album di Oscar Peterson del 1958
 My Fair Lady – album di Shelly Manne del 1956
 My Fair Lady – drama coreano del 2016